Santa Cruz County är namnet på två olika countyn i USA:

 Santa Cruz County, Arizona 
 Santa Cruz County, Kalifornien